El término Varvárovka ( puede referirse a:

Varvárovka (Amur), localidad del óblast de Amur de Rusia.
Varvárovka (Alekséyevka, Bélgorod), localidad del raión de Alekséyevka del óblast de Bélgorod de Rusia.
Varvárovka (Bélgorod), localidad del raión de Bélgorod del óblast de Bélgorod de Rusia.
Varvárovka (Férzikovo, Kaluga), localidad del raión de Férzikovo del óblast de Kaluga de Rusia.
Varvárovka (Medýn, Kaluga), localidad del raión de Medýn del óblast de Kaluga de Rusia.
Varvárovka (Anapa, Krasnodar), localidad de la unidad municipal de la ciudad-balneario de Anapa del krai de Krasnodar de Rusia.
Varvárovka (Sochi, Krasnodar), localidad de la unidad municipal de la ciudad-balneario de Sochi del krai de Krasnodar de Rusia.
Varvárovka (Mordovia), localidad de la república de Mordovia de Rusia.
Varvárovka (Chistooziórnoye, Novosibirsk), localidad del raión de Chistooziórnoye del óblast de Novosibirsk de Rusia.
Varvárovka (Tatarsk, Novosibirsk), localidad del raión de Tatarsk del óblast de Novosibirsk de Rusia.
Varvárovka (Kádom, Riazán), localidad del raión de Kádom del óblast de Riazán de Rusia.
Varvárovka (Kasímov, Riazán), localidad del raión de Kasímov del óblast de Riazán de Rusia.
Varvárovka (Sapozhok, Riazán), localidad del raión de Sapozhok del óblast de Riazán de Rusia.
Varvárovka (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov de Rusia.
Varvárovka (Lénino, Tula), localidad del raión de Lénino del óblast de Tula de Rusia.
Varvárovka (Volovo, Tula), localidad del raión de Volovo del óblast de Tula de Rusia.
Varvárovka (Yefrémov, Tula), localidad del raión de Yefrémov del óblast de Tula de Rusia.
Varvárovka (Boguchar, Vorónezh), localidad del raión de Boguchar del óblast de Vorónezh de Rusia.
Varvárovka (Pávlovsk, Vorónezh), localidad del raión de Pávlovsk del óblast de Vorónezh de Rusia.
Varvárovka (Podgórenski, Vorónezh), localidad del raión de Podgórenski del óblast de Vorónezh de Rusia.
Varvárovka (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk de Rusia.

Para su correspondiente en moldavo véase Vărvăreuca; para sus correspondientes en ucraniano véase Varvárivka (desambiguación).